William Root ist der Name folgender Personen:

* William Lucas Root (1919–2007), US-amerikanischer Mathematiker und Ingenieur
 William Pitt Root (* 1941), US-amerikanischer Dichter 

Siehe auch:
 Billy Root (William Root; 1934–2013), US-amerikanischer Saxophonist